Палиевский:

 Палиевский, Пётр Васильевич (1932—2019) — советский и российский критик, литературовед, доктор филологических наук.
 Палиевский сельский совет — входит в состав Ямпольского района Сумской области Украины.